

Musica 
 Glorious – album di Gloria Gaynor del 1977
 Glorious – album di Foxes del 2014
 Glorious – singolo di Andreas Johnson del 1999
 Glorious – singolo di Natalie Imbruglia del 2007
 Glorious – singolo dei Cascada del 2013
 Glorious – singolo di Foxes del 2014
 Glorious – singolo di Macklemore feat. Skylar Grey del 2017
 Glorious: The Singles 1997-2007 – raccolta di Natalie Imbruglia del 2007

Altro 
Classe Glorious  – classe di portaerei della Royal Navy
HMS Glorious (77) – portaerei della Royal Navy